Cette liste présente le palmarès du Tour d'Italie depuis sa création en 1909.

Palmarès

Bilan individuel 
Nombre de victoires
5
  Alfredo Binda (1925, 1927, 1928, 1929, 1933)
  Fausto Coppi (1940, 1947, 1949, 1952, 1953)
  Eddy Merckx (1968, 1970, 1972, 1973, 1974)
3 
  Giovanni Brunero (1921, 1922, 1926)
  Gino Bartali (1936, 1937, 1946)
  Fiorenzo Magni (1948, 1951, 1955)
  Felice Gimondi (1967, 1969, 1976)
  Bernard Hinault (1980, 1982, 1985)

Classement de la montagne
 7 :  Gino Bartali (1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1946, 1947)
 4 :  José Manuel Fuente (1971, 1972, 1973, 1974)
 3 :  Fausto Coppi (1948, 1949, 1954),  Franco Bitossi (1964, 1965, 1966),  Claudio Bortolotto (1979, 1980, 1981),  Claudio Chiappucci (1990, 1992, 1993)

Classement par points
 4 :  Francesco Moser (1976, 1977, 1978, 1982),  Giuseppe Saronni (1979, 1980, 1981, 1983)
 3 :  Roger De Vlaeminck (1972, 1974, 1975),  Johan van der Velde (1985, 1987, 1988),  Mario Cipollini (1992, 1997, 2002)

Bilan par nations 
Victoires
 69 :  (2016)
 7 :  (1978)
 6 :  (1989)
 4 :  (2015)
 3 :  (1995),  (2009)
 2 :  (1959),  (2020) ,  (2021)
 1 :  (1971),  (1987),  (1988),  (2012),  (2017),  (2019),  (2022)

Classement de la montagne
 39 :  
 16 :  
 6 : , 
 5 : 
 3 : 
 2 : 
 1 : , , , , , , , 

Classement par points
 32 : 
 5 : 
 4 : 
 3 : 
 2 : , 
 1 : , , , , , ,

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du Tour de France
 Palmarès du Tour d'Espagne

Tour d'Italie